Die Abkürzung FPTM steht für:

 die Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, den portugiesischen Tischtennisverband
 den Fragebogen zur Psychotherapiemotivation in der Rehabilitation psychisch Kranker

FPTM